

Miejscowości w Polsce 
 Koniuszki – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Fredropol 
 Koniuszki – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Nowy Dwór

Miejscowości na Ukrainie
 Koniuszki – wieś na Ukrainie, w rejonie rohatyńskim obwodu iwanofrankiwskiego
 Koniuszki – wieś na Ukrainie, w rejonie mościskim obwodu lwowskiego
 Koniuszki Królewskie – wieś na Ukrainie w rejonie samborskim obwodu lwowskiego
 Koniuszki Siemianowskie – wieś na Ukrainie, w rejonie samborskim obwodu lwowskiego
 Koniuszki Tuligłowskie – wieś na Ukrainie, w rejonie samborskim obwodu lwowskiego.